Caparroso är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Caparroso ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Caparroso är huvudsakligen platt. Caparroso ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Caparroso. Runt Caparroso är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alfaro,  km söder om Caparroso. Trakten runt Caparroso består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra